Quad staat in het algemeen voor iets dat in viervoud voorkomt.
Quad (vervoermiddel)
Quad (antenne)
Quad (computerspel)
Quad (film), Amerikaanse film uit 2020 
Quad Electroacoustics - Britse fabrikant van hifiapparatuur
Quad Core, zie multikernprocessor
Musculus quadriceps femoris (of vierhoofdige dijbeenspier), kortweg "quadriceps" of "quads"
een discipline in het rolstoeltennis